Satz von Hurewicz steht für:

 Satz von Hurewicz in der Homotopietheorie, siehe Homotopiegruppe #Homotopie und Homologie. Der Satz von Hurewicz
 Abbildungssatz von Hurewicz in der Dimensionstheorie, siehe Lebesgue’sche Überdeckungsdimension #Vererbung der Dimension